Bupleurum incurvum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Antonio Lodovico Bellardi. Bupleurum incurvum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
incurvum